Сабін Аппельманс була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Глорія Піццікіні виграла титул, перемігши у фіналі Сільвію Талаю з рахунком 6–0, 6–2.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Іва Майолі (2-ге коло)
  Йоаннетта Крюгер (чвертьфінал)
 n/a
  Александра Фусаї (1-ше коло)
  Радка Зрубакова (2-ге коло)
  Вероніка Мартінек (2-ге коло)
  Жанетта Гусарова (2-ге коло)
  Паола Суарес (чвертьфінал)
  Генрієта Надьова (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 1996 "M" Electronika Cup Draw 

1996
Тур WTA 1996